Iytjenu fou un faraó de la dinastia X de l'antic Egipte. El seu nom, que era un nom de naixement i no de regnat, s'ha trobat a una inscripció a Saqqara, en la que no es pot veure el nom de regne.

Referències 

Faraons
Primer Període Intermedi d'Egipte